Fontaines (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fontaines (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fontaines (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary